Моленар (, ) — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Моленар, Бартоломей (1618—1650) — нидерландский художник-жанрист Золотого века.
 Моленар, Брам (род. 1961) — активный член сообщества Open Source, автор текстового редактора Vim.
 Моленар, Клас (Николас) (ок. 1630—1676) — нидерландский художник.
 Моленар, Ян Минсе (1610—1668) — нидерландский художник и график эпохи барокко.

Примечания